Osoby o tym nazwisku:
 Andreas Bergström – szwedzki żużlowiec
 Christian Bergström – szwedzki tenisista
 Dick Bergström – szwedzki żeglarz, olimpijczyk
 Fredrik Bergström – szwedzki zawodnik badmintona
 Gunilla Bergström – szwedzka pisarka, ilustratorka i dziennikarka
 Gustaf Bergström – szwedzki piłkarz
 Hjalmar Bergström – szwedzki biegacz narciarski
 Kajsa Bergström – szwedzka curlerka
 Kurt Bergström – szwedzki żeglarz, olimpijczyk